Lachen, commune d'Allemagne située en Bavière
Lachen, commune de Suisse située dans le canton de Schwytz
 Lachen (ville du Sikkim) – une ville du Sikkim en Inde où se situe le monastère de Lachen.